Кидо може да се односи на:

 Кидо (Жиронда), насељено место у Француској, у департману Жиронда
 Кидо (Јон), насељено место у Француској, у департману Јон